Савала - річка у Росії, права притока притоки Дону, Хопра
Савала () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Афріка Савала — мексиканська акторка
 Патрісіо Альберто Чавес Савала — еквадорський дипломат
 Фернандо Савала — прем'єр-міністр Перу
 Хесус Савала — мексиканський футболіст
 Хуан де Савала — голова уряду Першої іспанської республіки